Брэдфорд 1888 — шахматный турнир, проходивший с 6 по 18 августа 1888 года в английском городе Брэдфорд. Официально турнир имел статус 4-го конгресса Британской шахматной федерации. По факту это был международный турнир с достаточно сильным составом, поскольку, кроме английских шахматистов и шахматистов из британских колоний, в нём участвовали немец Курт фон Барделебен, венгр Макс Вейсс и живший в Париже Жан Таубенгауз.

Победу в турнире одержал Исидор Гунсберг. Это достижение укрепило его позиции в мировой шахматной элите того времени.

Турнирная таблица 

Шахматные турниры в Англии
1888 год в шахматах
Брадфорд